Beeline steht für:
 Beeline (Modeschmuckunternehmen)
 Beeline (Softwareunternehmen)
 Билайн, russische Filiale des Mobilfunkunternehmens Veon